Gustav Adolfs församling kan syfta på:
Gustav Adolfs församling, Skara stift – en församling i Skara stift
Gustav Adolfs församling, Helsingborg – en församling i Helsingborgs kontrakt i Lunds stift
Borås Gustav Adolfs församling – en församling i Skara stift
Gustav Adolf-Rinkaby församling – en församling i Lunds stift
Gustav Adolfs församling, Karlstads stift – en församling i Karlstads stift
Sundsvalls Gustav Adolfs församling – en församling i Härnösands stift
Gustav Adolfs församling, Göteborgs stift – en använd benämning för Kungshamns församling